Eerste divisie (mannenhandbal) 2002/03
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2002/03